La Martre est un toponyme et un hydronyme qui peut désigner :

 La Martre (Québec), une municipalité du Québec située en Gaspésie.
 La Martre (Var), une commune française du département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Rivière à la Martre (La Haute-Gaspésie), un affluent du littoral sud du golfe du Saint-Laurent, coulant dans la municipalité de La Martre, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans la région administrative de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Rivière à la Martre Ouest (La Haute-Gaspésie), un affluent de la rivière à la Martre (La Haute-Gaspésie) (versant du littoral sud du golfe du Saint-Laurent), coulant dans Sainte-Anne-des-Monts et La Martre, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans la région administrative de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme